Amerikai Egyesült Államok
Cochran (Arizona)
Cochran (Georgia)
Cochran (Indiana)
Cochran (Tennessee)
Cochran (Texas)
Cochran (Virginia)